Lucie může být:
 Lucie – ženské jméno
 Lucie (hudební skupina) – česká hudební skupina
 
 Lucie z Lammermooru – opera autora Gaetana Donizettiho
 Svatá Lucie – ostrovní ministát v Karibském moři